Алуксне може да се отнася за:
 Алуксне, град в Латвия
 Алуксне (район), район в Латвия
 Алуксне (област), географска област в Латвия